Ageneiosus är ett släkte av fiskar. Ageneiosus ingår i familjen Auchenipteridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Ageneiosus